Высшая лига 2000 () — 26-й сезон Высшей лиги Латвии по футболу и 9-й сезон после восстановления независимости Латвии.

Турнирная таблица 

1 «Динабург» квалифицировался, как финалист Кубка Латвии, так как обладатель Кубка — «Сконто» обеспечил себе место в Лиге чемпионов.

Результаты матчей

Первый и второй круг 

1 Игры третьего круга.

Третий и четвёртый круг 

2 Игры второго круга.

Лучшие бомбардиры 

* в скобках — голы, забитые с пенальти.

Рекорды сезона 
 Самая крупная победа хозяев (+7):
 10/10/2000 «Сконто» — «Полицияс ФК» 7:0
 Самая крупная победа гостей (+9):
 14/05/2000 «ЛУ/Даугава» — «Сконто» 0:9
 Наибольшее число голов в одном матче (9):
 14/05/2000 «ЛУ/Даугава» — «Сконто» 0:9

Лучшие игроки 

 Лучшими главными судьями были признаны: Роман Лаюкс (Рига), Андрей Сипайло (Даугавпилс), Адольф Супе (Рига).
 Лучшими ассистентами были признаны: Сергей Брага (Вентспилс), Адольф Супе, Петерис Милейка, Алдис Берзиньш, Янис Пукиянс (все — Рига).
 Самым квалифицированным инспектором был признан Микелис Рубенис (Рига).

Турнир дублирующих составов 

 «Динабург» опережает «Металлург» по результатам личных встреч (5:0, 0:3, 1:0, 1:1).
 «Рига» опережает «ЛУ/Даугаву» по результатам личных встреч (4:0, 2:0, 1:1, 2:3).

См. также 
 Кубок Латвии по футболу 2000
 Первая лига Латвии по футболу 2000
 Вторая лига Латвии по футболу 2000

Ссылки 
 Турнирная таблица сезона на сайте LFF 
 Статистика сезона на RSSSF 

2000
Футбол в Латвии в 2000 году